Jon Landau ist der Name folgender Personen:

* Jon Landau (Manager) (* 1947), US-amerikanischer Musikkritiker, Plattenproduzent und Manager
 Jon Landau (Filmproduzent) (* 1960), US-amerikanischer Filmproduzent